Az 1963-as magyar női kézilabda-bajnokság a tizenharmadik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1964
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1963
Magyarno~ikezilabdabajnoksag